Per dipolo in fisica, si indica genericamente una coppia di particelle, di carica opposta, poste ad una certa distanza d l'una dall'altra. Si possono distinguere due generi differenti di dipolo:
Dipolo elettrico
Dipolo magnetico.
 In chimica, il dipolo molecolare è una molecola che costituisce un dipolo elettrico.
 In ingegneria, l'antenna a dipolo è il più semplice tipo di antenna per le comunicazioni radio.
Dipolo hertziano
Dipolo equivalente

Altri progetti